

Села:
 Розтока — Закарпатська область, Мукачівський район
 Розтока — Закарпатська область, Хустський район

 Костринська Розтока Закарпатська область, Великоберезнянський район 
Річка:
 Розтока — річка в Закарпатській області, після злиття з Слободою дає  початок Тереблі

Населені пункти та їхні частини
 Розтока — село в гміні Добромеж Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Розтока — село в гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Розтока — село в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Розтока — село в гміні Луковиця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Розтока — село в гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Розтока — село в гміні Бірча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Розтока — село в гміні Пшивідз Ґданського повіту Поморського воєводства
 Розтока — село в гміні Клечев Конінського повіту Великопольського воєводства
 Розтока — частина села Люславіце в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Розтока — частина села Воякова в гміні Івкова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Розтока — частина села Дильонґова в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Розтока — частина села Дронжно-Голендри в гміні Кшимув Конінського повіту Великопольського воєводства

Примітки